Il singolare  del Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Alberta Brianti era la detentrice del titolo ma è stata battuta al primo turno da Alexandra Cadanțu.

Kiki Bertens dopo aver superato le qualificazioni è riuscita a vincere il titolo battendo in finale Laura Pous Tió per 7-5, 6-0.

Teste di serie 

  Anabel Medina Garrigues (quarti di finale)
  Svetlana Kuznecova (ritirata, secondo turno)
  Petra Cetkovská (quarti di finale)
  Yanina Wickmayer (primo turno)

  Simona Halep (semifinale)
  Chanelle Scheepers (secondo turno)
  Klára Zakopalová (primo turno)
  Shahar Peer (secondo turno)

Qualificate

  Garbiñe Muguruza Blanco (quarti di finale)
  Melinda Czink (primo turno)

  Arina Rodionova (ritirata, primo turno)
  Kiki Bertens (Campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2012